

Film
Wonder Boys (film), een film uit 2000 met Michael Douglas en Tobey Maguire.

Literatuur
Wonder Boy (strip), twee fictieve superhelden.
Wonderboys (roman), een roman van  Michael Chabon
Wonderboy, een roman van Henrik H. Langeland
Wonderboy, een boek over schaakspeler Magnus Carlsen

Muziek
Wonderboy (The Kinks), een lied van The Kinks
Wonderboy (Tenacious D), een lied van Tenacious D
"Wonder Boy", een lied van Lesley Gore
Wonder Boy (album), een album van Ahmed Jahanzeb

Computerspellen
Wonder Boy (computerspelserie), een computerspelserie van Sega
 Wonder Boy (computerspel), het eerste spel in de reeks